Весёлые истории:

 «Весёлые истории» — советский детский художественный фильм, снятый в 1962 году режиссёром Вениамином Дорманом по сценарию Виктора Драгунского на основе его рассказов о Денисе Кораблёве.
 «Весёлые истории» — советский детский художественный фильм, снятый в 1973 году тремя режиссёрами на Литовской киностудии.